Флаг муниципального образования Е́йское сельское поселение Ейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 июля 2011 года решением Совета Ейского сельского поселения № 84 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6995.

Описание 
«Прямоугольное полотнище, разделённое вертикально на две равные части зелёную и красную, с отношением ширины к длине 2:3, несущее элементы герба Ейского сельского поселения Ейского района выполненные в жёлтом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле, рассечённом зеленью и червленью золотое соцветие подсолнечника, сопровождаемое по сторонам шестью головками пшеничных колосьев (по три с каждой стороны — две в столб, ближе к соцветию подсолнечника и одна посредине, ближе к краю)».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёный цвет полотнища символизирует жизнь, надежду, здоровье, сельское хозяйство, окружающую природу. Зелёный цвет аллегорически указывает на степные просторы поселения.

Красный цвет полотнища символизирует красоту, праздник, трудолюбие, Красный цвет также аллегорически указывает на то, что населённые пункты поселения образованы в период коллективизации.

Жёлтый цвет — символизирует величие, достаток, процветание и прочность.

Изображение соцветия подсолнечника аллегорически указывает на растениеводство, составляющее значительную часть посевов на землях поселения.

Подсолнечник также символизирует радость и полноту жизни, является олицетворением солнца на земле и аллегорически указывает на административный центр поселения — посёлок Октябрьский.

Пшеничные колосья символизируют достаток, плодородие, благополучие и процветание, а также развитое сельское хозяйство, основанное на выращивании зерновых.

Шесть пшеничных колосков аллегорически указывают на шесть населённых пунктов, которые вместе с посёлком Октябрьским составляют Ейское сельское поселение.

Примечания 

Флаги с изображением подсолнуха
Флаги с изображением пшеничного колоса